Села:
 Верхолісся — Київська область, Іванківський район
 Верхолісся — Чернігівська область, Корюківський район